Das Magnus Carlsen Invitational 2021 war ein über das Internet veranstaltetes Schnellschachturnier, das vom 13. März 2021 bis zum 21. März 2021 stattfand. Nach dem Magnus Carlsen Invitational 2020 war es das zweite Turnier unter diesem Titel. 

Es war insgesamt das vierte Turnier und das zweite Major-Turnier der Champions Chess Tour 2021.

Übertragung 
Das Turnier wurde im Internet unter anderem kostenlos auf Chess24.com übertragen und in zehn Sprachen kommentiert.

Modus 
 Für das Turnier war ein Preisgeld von 200.000 US-Dollar ausgelobt, 60.000 US-Dollar davon erhielt der Sieger.

Teilnehmer 
Für dieses Turnier qualifizieren sich die ersten acht Spieler der Tourwertung. Zusätzlich wird das Feld noch durch acht Spieler aufgefüllt, die eine Wildcard bekommen.

*Mittels Wildcard in das Turnier gekommene Spieler.

Ergebnisse

Vorrunde 
Die Vorrunde fand vom 13. bis 15. März 2021 statt.

Die ersten acht Spieler waren für das Viertelfinale qualifiziert. Bei Punktegleichheit wurde durch eine Feinwertung über die Reihenfolge entschieden.

Play-offs 
Die Play-offs fanden vom 16. März 2021 bis 21. März 2021 statt.

*Diese Spieler haben sich jeweils im Tie-Break durchgesetzt.

Da es sich bei diesem Turnier um ein MajorTurnier der Champions Chess Tour 2021 handelt, ist der Sieger direkt für die Finals Ende September qualifiziert.

Weblinks 

 Offizielle Internetseite der Champions Chess Tour 2021
 Offizielle Internetseite des Magnus Carlsen Invitational 2021

Einzelnachweise 

Schachturnier
Sportveranstaltung im Internet
Schachveranstaltung 2021